Vitelli ist der Familienname folgender Personen:

 Paolo Vitelli (1461–1499), italienischer Condottiere
 Paolo II. Vitelli (1519–1574), Condottiere der italienischen Renaissance
 Alessandro Vitelli (1499–1554), italienischer Condottiere
 Chiappino Vitelli (1520–1575), Condottiere der italienischen Renaissance
 Francesco Vitelli (1582–1646), italienischer Erzbischof und Diplomat
 Girolamo Vitelli (1849–1935), italienischer Klassischer Philologe
 Simonetta Vitelli (* 1950), italienische Schauspielerin

Siehe auch:
 Istituto Papirologico „Girolamo Vitelli“, Institut für Papyrologie in Florenz